Gifsumak (Engels: Poison Ivy), een bepaald type giftige struik
 Poison Ivy (Batman), een vrouwelijke schurk uit de films, strips en televisieseries over Batman 
 Poison Ivy (film), een Amerikaanse film uit 1992
 Poison Ivy II: Lily, een Amerikaanse film uit 1996
 Poison Ivy (lied), een liedje uit 1959, geschreven door Jerry Leiber & Mike Stoller
 Poison Ivy (muzikante), zangeres en gitariste van The Cramps